Санта Вивијана има више значења:

 Санта Вивијана (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Вивијана (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику